Dies ist eine Liste von Klöstern in Magdeburg:

 Prämonstratenserkonvent Magdeburg
 Kloster Unser Lieben Frauen
 Mauritiuskloster (Magdeburg)
 Kloster Mariae Magdalenae (Magdeburg)
 Lorenzkloster (Magdeburg)
 Dominikanerkloster Magdeburg
 Augustinerkloster Magdeburg
 Kreuzhof (Magdeburg)
 Hieronymushaus Magdeburg
 Agnetenkloster (Magdeburg)

Siehe auch:

 Kloster Berge bei Magdeburg

!
Magdeburg